Бейхешир ():
 Бейшехир — озеро в юго-западной части Турции.
 Бейшехир — город, расположенный на берегу озера Бейшехир.